Пресенсио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 204 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса